Clemensstraße steht für:

 Clemensstraße (Lübeck)
 Clemensstraße (München)